Макарово — село в Ртищевском районе Саратовской области РФ, административный центр одноимённого муниципального образования.

История 
 Версии образования села 
Одна из версий образования села Макарова заключается в том,что на месте,где сейчас располагается село, росли непроходимые леса. Через лес проходил тракт на Тамбов,по которому купцы возили свои товары в город. Люди опасались проезжать этим местом, которое вскоре стало называться Макаровым местом. Вероятно, со временем, Макар и его разбойники обзавелись семьями, хозяйством и обосновали своё поселение,которое и стало селом Макарово.

По другой версии первым поселенцем в этих местах был человек по имени Макар. Первые дома,видимо были построены в защищённых от сильных ветров месте, где есть источники воды и хорошая земля для земледелия. Таким местом могла быть нынешняя улица Октябрьская. Позднее село стало увеличиваться в результате роста рождаемости и в связи с приходом сюда бежавших от гнёта крестьян из Центральной России.

Раньше Макарово было волосным селом. Стояло на самом берегу Хопра, но не далеко. В Макаровскую волость входили деревни Чиганак, Большинки, Старые Гривки, Перевесинка, Колычево.
Село разделялось на «удельных» и «барских».

К «удельщине» относились улицы: Нижняя, Средняя, Почтовая, Верхняя. К «барским» относились улицы : Горная, Шевелевка, Волжанка и Кафтриефка.

Вся земля была собственностью помещиков Орловых, Ловиных, Шевелевых. Больше всех известна помещица Орлова, чье имение находилось в п. Отрадном. В народе её называли «барыня Орлиха». Известна тем,что первой выстроила школу для крестьянских детей, имела при больнице свою лабораторию и оплачивала своим крестьянам больничные листы. Когда представители новой власти пришли к Орловой отбирать имение, крестьяне подняли бунт в защиту барыни. Орлову оставили в покое.

После революции 1917 г. некоторое время носило название Пугачевка.

В 1935 - 1963 гг. было центром Макаровского района Саратовской (в 1954 - 1957 гг. - Балашовской) области.

Население

Улицы 
 Горная
 Корнева (до 1972 — Почтовая)
 Красноармейская (до 1972 — Хопёрская)
 Нижняя
 О. Александровой (до 1972 — Верхняя)
 Октябрьская
 Первомайская
 Пугачёвская
 Советская

Люди, связанные с Макаровом 
 Татаринцев Александр Григорьевич - профессор Глазовского педагогического института, филолог
 Степанов Михаил Харисанович - Заслуженный ветеран труда и Великой Отечественной Войны.

Примечания 

Населённые пункты Ртищевского района